NHP ist die Abkürzung für:
 , (englisch) eine Eigenschaft von Computerkomponenten, die nicht im laufenden Betrieb abgesteckt werden dürfen.
 Nichtholzprodukte
 Normalhöhenpunkt, siehe Deutsches Haupthöhennetz
 , (englisch) für nicht-menschliche Primaten

nhp ist die Abkürzung für:
 Nominal Horse Power, (deutsch: Nominale Pferdestärke) eine veraltete Faustregel aus dem frühen 18. Jahrhundert zur Bestimmung der Leistung von Dampfmaschinen in Pferdestärken. 

NHP